Вешшеленьи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вешшеленьи, Миклош (1796—1850) — барон, венгерский политический деятель.
 Вешшеленьи, Ференц (1605—1667) — граф, венгерский военачальник и палатин Венгерского королевства.